Chiesa di Sant'Anastasia – chiesa di Borgorose
 Chiesa di Sant'Anastasia – chiesa di Buddusò
 Chiesa di Sant'Anastasia – chiesa di Crotone
 Chiesa di Sant'Anastasia – chiesa di Sardara
 Chiesa di Sant'Anastasia – chiesa di Tissi
 Chiesa di Sant'Anastasia – chiesa di Villasanta

 Basilica di Sant'Anastasia – chiesa di Verona
 Basilica di Sant'Anastasia al Palatino – chiesa di Roma